Olmstead est un patronyme porté notamment par :

 Murray « Bert » Olmstead (né en 1926), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 C. Michelle Olmstead, astronome américaine ;
 Gertrude Olmstead (1897-1975), actrice américaine ;
 Matt Olmstead (né en 1969), scénariste américain ;
 Robert Olmstead (né en 1954), écrivain américain.

Homonymie de patronyme